Galiana bezeichnet:

 Palacio de Galiana, ein mittelalterliches Schloss in Toledo in Spanien
 alternativer Name des Dorfes Guliana in der Provinz Punjab (Pakistan)
 eine Figur im Revelation-Space-Zyklus des Autors Alastair Reynolds

Galiana ist der Familienname folgender Personen:

 Lluís Galiana (1740–1771), katalanischer Schriftsteller
 Fred Galiana (1931–2005), spanischer Boxer
 María Galiana (* 1935), spanische Schauspielerin